MTV Russia Music Awards 2004 — первая церемония вручения музыкальных наград MTV Россия состоялась 16 октября 2004 в Москве. Местом проведения церемонии стал Государственный кремлёвский дворец. Номинантов церемонии отбирал экспертный совет, в состав которого вошли представители ведущих звукозаписывающих компаний, продюсеры, промоутеры и музыкальные журналисты. Зрительское голосование началось в ночь с 1 на 2 сентября.

Выступления 
 Queen & Земфира
 The Rasmus
 Darren Hayes
 Звери
 ВИА Гра feat. Валерий Меладзе
 Валерия
 Глюкоза
 Ленинград

Ведущий и Презентеры 
 Константин Хабенский — ведущий церемонии
 Юлия Бордовских
 Анастасия Стоцкая
 Владимир Жириновский
 Сергей Зверев
 «Уматурман»
 «Агата Кристи»
 The Rasmus
 t.A.T.u.
 Ирина Слуцкая
 Александр Мостовой
 Павел Буре
 Игорь Ларионов
 Максим Дунаевский
 Яна Чурикова
 Катя Лель
 Жасмин
 Вячеслав Бутусов
 Борис Гребенщиков
 Тутта Ларсен

Номинанты

Лучший Артист 
 Звери
 Дельфин
 Ленинград
 ВИА Гра
 Глюкоза

Лучший Исполнитель 
 Филипп Киркоров
 Triplex
 Дельфин
 Кипелов
 Децл

Лучшая Исполнительница 
 Глюкоза
 Валерия
 Наталья Ветлицкая
 Юлия Савичева
 Жасмин

Лучшее Видео 
 Звери — «Все, что касается»
 ВИА Гра feat. Валерий Меладзе — «Притяженья больше нет»
 Ленинград — «Геленджик»
 Глюкоза — «Глюкозаностра»
 Дельфин feat. Stella — «Глаза»

Лучший Зарубежный Артист 
 The Rasmus
 Britney Spears
 Madonna
 Anastacia
 Linkin Park

Лучшая Группа 
 Фабрика
 ВИА Гра
 Корни
 Звери
 Руки вверх

Лучший Дебют 
 Уматурман
 Юлия Савичева
 Серега
 Полюса
 Анастасия Стоцкая

Лучшая Песня 
 ВИА Гра feat. Валерий Меладзе — «Притяженья больше нет»
 Звери — «Все, что касается»
 Корни — «Ты узнаешь её»
 Юлия Савичева — «Высоко»
 Иракли — «Лондон-Париж»

Лучший Поп-проект 
 Smash!!
 ВИА Гра feat. Валерий Меладзе
 Корни
 Глюкоза
 Леонид Агутин feat. Отпетые мошенники

Лучший Рок-проект 
 Уматурман
 Кипелов
 Звери
 Ленинград
 Сплин

Лучший Хип-хоп/Рэп проект 
 Каста
 Дельфин
 Дельфин feat. Stella
 Серега
 Децл

Лучший Танцевальный проект 
 Triplex
 DJ Грув
 Дискотека Авария
 DJ Грув feat. Найк Борзов & Гости из будущего
 Jam feat. Фабрика

Музыкальные премии России
2004 год в Москве
События 16 октября
Октябрь 2004 года
2004 год в музыке России‎